North Creek ist der Name folgender

Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 North Creek (Canada Creek), Fluss im Herkimer County, Bundesstaat New York  

Flüsse in Australien:
 North Creek (Isaac River), Nebenfluss des Isaac River in Queensland
 North Creek (Mayne River), Nebenfluss des Mayne River in Queensland 

Orte und Townships in den Vereinigten Staaten:
 North Creek (Washington)
 North Creek (Wisconsin), im Trempealeau County
 North Creek Township, im Lincoln County, Oklahoma